У́ткина за́водь:

 Уткина заводь — затон на реке Нева в Санкт-Петербурге.
 Уткина Заводь — исторический район Санкт-Петербурга.